Nuovo Regno egizio – periodo della storia egizia (XVI-XI secolo a.C.)
Nuovo Regno ittita – periodo della storia ittita (XIV-XII secolo a.C.)
Nuovo Regno assiro – periodo della storia assira (X-VII secolo a.C.)
Nuovo Regno elamico – periodo della storia elamica (X-VI secolo a.C.)
Nuovo Regno babilonese – periodo della storia babilonese (VII-VI secolo a.C.)